Colón (moeda)
Club Atlético Colón, clube de futebol da Argentina

Lugares
Colón (Entre Ríos), cidade da Argentina
Colón (Metro de Madrid)
Colón (El Salvador), cidade de El Salvador
Colón (Honduras), departamento 
Colón (Panamá), cidade
Província de Colón, no Panamá
Colón (Venezuela), cidade
Colón (Cuba), cidade
Colón (Putumayo), cidade na Colômbia
Colón (Nariño), cidade na Colômbia
Nuevo Colón, cidade na Colômbia

Personalidades
Cristóvão Colombo, chamado em espanhol de Cristóbal Colón 
Diego Colombo, conhecido em espanhol como Diego Colón

Ver também
Cólon
Colon

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos